Малака може да се отнася за:
 Малака (или Малайски полуостров) - голям полуостров в Югоизточна Азия
 Малака (или Малакски проток) - проток между п-в Малака и о-в Суматра
 Малака - щат на Малайзия на п-в Малака
 Малака – столица на щата Малака
 Малака – британска колония (1946-1957), присъединила се като щат Малака към Малайзия
 Малака – султанат (1400–1511) на п-в Малака и о-в Суматра
 Малака – старо име на град Малага в Испания
 Малака – финикийско име на гр. Гелма, Алжир